Ел Куарента и Очо има више значења:

 Ел Куарента и Очо, Ел Буче (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Куарента и Очо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику